La Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 22ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1999, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1999. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dall'8 al 23 marzo 1999.

Campioni

Singolare maschile 

 Mark Philippoussis ha battuto in finale  Carlos Moyá 5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2

Singolare femminile 

 Serena Williams ha battuto in finale  Steffi Graf 6–3, 3–6 7–5

Doppio maschile

 Wayne Black /  Sandon Stolle hanno battuto in finale   Ellis Ferreira /  Rick Leach  6–3, 6–4

Doppio femminile

 Martina Hingis /  Anna Kurnikova hanno battuto in finale  Mary Joe Fernández /  Jana Novotná 6–2, 6–2

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1999